Matthew Wells (1978-), hockeyeur sur gazon australien, champion olympique en 2004 ;
 Matthew Wells (1979-), rameur britannique.